Четем — округ (графство) у штаті Джорджія, США
 Четем — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США